Uuden Musiikin Kilpailu 2022 (UMK '22) to fińskie preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji od 2012 roku.

Wyniki 
W finale UMK walczyło 7 wykonawców.

Przypisy 

Preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022
2022 w Finlandii